«Королева чёрного побережья»  () — один из рассказов американского писателя Роберта Говарда о знаменитом персонаже варваре Конане из Киммерии.

История публикаций 
 Журнал Weird Tales, May 1934
 Avon fantasy reader № 8, Avon Publishing Company, 1948
 Queen Of The Black Coast, Donald M.Grant, 1976
 Queen Of The Black Coast, Grant, 1978
 Queen Of The Black Coast, Grant, Donald M.Grant Publisher, Inc., 1981
 The Conan Chronicles Volume 1, Millennium, 2000
 Complete Conan of Cimmeria" VOLUME 1, Wandering Star, 2002
 The coming of Conan the cimmerian, Del Rey, 2003

Герои 
 Конан — варвар из Киммерии, наёмник, вынужденный бежать из Аргоса.
 Белит — шемитка, предводительница чернокожих пиратов, возлюбленная Конана.

Сюжет 
Конан-киммериец направляется в Аргос, но в этой мирной стране работы для наёмников нет. Из-за столкновения со стражниками Конан срочно вынужден покинуть этот богатый торговый порт на борту купеческого корабля «Аргус», направляющегося в Куш. «Аргус» становится добычей пиратского корабля «Тигрица», которым командует прекрасная шемитка Белит. Она влюбляется в Конана, и Конан отвечает на её чувство. Так начинается первая настоящая любовь в его жизни.

Конан и Белит пиратствуют в прибрежных водах Куша, нападая преимущественно на стигийские суда. Но однажды, привлечённые слухами о спрятанном в дебрях сокровище, они подымаются по зловещей реке Зархебе, где сталкиваются с последним представителем таинственной древней расы, который превратился в ужасного крылатого монстра. Белит погибает, но даже после смерти её любящая душа помогает Конану одолеть врага. Когда пылающая «Тигрица», ставшая погребальной ладьёй Белит, уплывает по течению Зархебы в море, Конан углубляется в джунгли, надолго прощаясь с океанским простором.

Дополнительные факты 
 Сюжетная линия Белит послужила основой для персонажа Валерии из фильма «Конан-варвар» 1982 года.
 Рассказ был адаптирован Ройем Томасом, Майком Плогом и Джоном Бускемом для выпусков № 57, № 58 и № 100 комикс-журнала Conan the Barbarian издательства Marvel Comics. Эта графическая новелла в 1991 году была адаптирована Петри Хетуненом для публикации в Финляндии.
 История Конана и Белит получает развитие в романе Пола Андерсона «Конан-мятежник» (также известен как «Конан и Секира Света»).

Ссылки 

Лаборатория фантастики
Рассказ «Королева чёрного побережья» в библиотеке ModernLib.Ru

Рассказы 1934 года
Рассказы на английском языке
Конан
Произведения Роберта Говарда